Пятикоп — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пятикоп, Александр Иванович (род. 1962) — российский государственный деятель, депутат Государственной Думы VII созыва.
 Пятикоп, Михаил Евгеньевич (1908—1941) — советский военный, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1941, посмертно).